YggTorrent (parfois abrégé Ygg) est un annuaire de torrents et un tracker BitTorrent semi-privé créé en 2017.

Il référence du contenu numérique audiovisuel, vidéo-ludique ainsi que des livres numériques et des logiciels. Fondé sous sa forme actuelle en  par une équipe francophone, YggTorrent permet au visiteur de chercher, télécharger et de contribuer en ajoutant des fichiers torrent, facilitant ainsi le partage de fichiers pair à pair au sein des utilisateurs du protocole BitTorrent. 

Selon Alexa Internet, il est le  site web le plus visité en France au , soit le premier dans sa catégorie d'annuaire bittorrent et de téléchargement illégal.

Historique 
Le , le nom de domaine yggtorrent.com est réservé pour la première fois. Les administrateurs du site en font d'abord un annuaire bittorrent public recensant un nombre restreint de torrents. Après la fermeture de t411 le , le site est remodelé en profondeur et ouvre officiellement ses portes en tant que tracker public participatif début . Ses administrateurs choisissent au bout de quelques semaines de le transformer en tracker privé à inscription libre.

Le , t411.si, un clone très fréquenté du site t411, annonce sa fermeture et sa fusion avec YggTorrent. Le  décembre, YggTorrent est déréférencé par le moteur de recherche Google en réponse aux violations répétées aux droits d'auteurs et aux nombreuses demandes DMCA envoyées à Google par les ayants droit.

Au , le site compte plus de  membres,  torrents, cumulant au total plus de deux millions de peers connectés. 

En , Numerama partage le témoignage d'un ancien administrateur du site qui indique que le site aurait généré  en quatre mois et indique par la même occasion le nombre total de torrents présents sur le site en , qui est alors égal à un peu moins de .

Selon Alexa Internet, il est le  site web le plus visité en France au , soit le premier dans sa catégorie d'annuaire bittorrent et de téléchargement illégal.

Début 2020, le site indique  utilisateurs sur Twitter sans préciser les comptes doubles, triples et multiples dont l'équipe fait également usage. En 2021, le site compte un peu plus de  torrents dont une grande partie sont inactifs.

Le , le nom de domaine du site est désactivé par le registraire du nom de domaine, pour .

Le , le site voit son compte Twitter suspendu et invite désormais ses utilisateurs à le suivre sur Mastodon.

Changement de domaine de premier niveau 
Depuis le début de son existence, le site a plusieurs fois été obligé de changer de domaine de premier niveau pour contourner les blocages des fournisseurs français d'accès à Internet, censures de la part des moteurs de recherche comme Google ou encore suspensions de noms de domaine par les registraires.

Références

Voir aussi

Articles connexes

Liens externes 
 

Site web français
Partage de fichiers sur Internet